еПри Диръии 2021 года () — первый этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 26 и 27 февраля на городской трассе в Эд-Диръие на окраинах столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Это третий еПри Диръии в истории. Также данный еПри стал первым в статусе чемпионата мира. Помимо этого, это первый еПри в истории чемпионата, гонки которого прошли в тёмное время суток при искусственном освещении.

Перед этапом 
Изначально планировалось, что первым этапом нового сезона станет еПри Сантьяго, который был запланирован на 16-17 января, однако из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничениями на передвижения, он был отложен на более поздний срок, и этап в Саудовской Аравии стал первым этапом сезона.

Ранее, в ноябре 2020 года организаторы чемпионата объявили, что еПри Диръии пройдет в тёмное время суток при искусственном освещении. Освещение трассы будет создано с помощью светодиодной подсветки с технологией пониженного энергопотребления с применением экологически чистых материалов. Это было сделано с целью привлечь внимание людей к проблеме изменения климата.

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов прошла вечером 25 февраля

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +22...21 °C. Трасса +29…24 °C

Примечания 

 Времена Ника Кэссиди, Тома Блумквиста и Нико Мюллера были аннулированы за превышение скорости под жёлтыми флагами.
 Робин Фряйнс не участвовал в квалификации из-за аварии во второй сессии свободных заездов, Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Ясно. Темно. Сухо. Воздух +18...17°C. Трасса +19...18 °C

Ник де Врис, пилот команды Mercedes, в доминирующем стиле одержал дебютную победу, стартовав с поул-позиции.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации и три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке (Стоффель Вандорн установил быстрый круг, используя FanBoost, поэтому одно очко за быстрый круг получил Рене Раст)

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +23 °C. Трасса +29…26 °C

После третьей сессии свободных заездов во время тренировочных стартов у Эдоардо Мортары, пилота Venturi, отказала тормозная система и он на высокой скорости врезался в защитный барьер. ФИА начала расследование аварии и до завершения расследования запретила командам Venturi и Mercedes, который поставляет силовые установки Venturi, участвовать в заездах в качестве меры безопасности. Позже они были допущен на старт гонки после того, как Mercedes исправил ошибку в программном обеспечении. Поул-позицию завоевал Робин Фряйнс, пилот команды Virgin.

Примечания 

 Алекс Линн получил штраф в 3 позиции за столкновение с Сэмом Бёрдом в предыдущей гонке.
 Эдоардо Мортара не участвовал в квалификации из-за аварии в третьей сессии свободных заездов.
 Команды Mercedes и Venturi не были допущены к квалификации по причине расследования аварии Эдоардо Мортары. Позже им было дано разрешение выйти на старт.
 Андре Лоттерер не участвовал в квалификации из-за аварии в третьей сессии свободных заездов. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Ясно. Темно. Сухо. Воздух +20...19°C. Трасса +20...19 °C

В гонке за победу боролись обладатель поул-позиции Робин Фряйнс и стартовавший третьим Сэм Бёрд — гонщики многократно менялись позициям и выходили в лидеры гонки. Однако вверх в борьбе взял Сэм Берд — он одержал победу в гонке, которая была остановлена и досрочно завершена из-за аварии серьезной аварии Митча Эванса и Алекса Линна, после которой автомобиль Алекса Линна взлетел и перевернулся. Таким образом Сэм Бёрд стал единственным пилотом чемпионата, который одерживал хотя бы одну победу в каждом сезоне и единственным пилотом, который дважды выигрывал гонку в еПри Диръии. После финиша многие пилоты получили различные штрафы, что сильно изменило итоговую классификацию. Так, например, Жан-Эрик Вернь, пилот DS Techeetah, лишился подиума и всех очков, заработанных в гонке.

Круги лидирования

Примечания 

Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации и три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг.
Жан-Эрик Вернь получил штраф в 24 секунды за неиспользование режима атаки второй раз.
Ник Кэссиди получил штраф в 24 секунды за превышение скорости под жёлтыми флагами (FCY).
Александр Симс и Алекс Линн получили штрафы в 24 секунды за несоблюдение омологированной картографии педали газа.
Рене Раст и Том Блумквист получили штрафы 24 секунды за превышение скорости под жёлтыми флагами (FCY) и 24 секунды за неиспользование режима атаки второй раз.

Происшествия 
Во время субботней гонки силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету и пять дронов в небе над Эр-Риядом. Это событие вызвало обеспокоенность по поводу предстоящего Гран-при Саудовской Аравии касаемо безопасности его проведения.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Саудовской Аравии в 2021 году
ЕПри Диръии